Punjab, eller Panjab, kan syfta på:

 Punjabi – ett indoariskt språk
 Punjab – folket, se Punjaber

Geografi
Provinsen Punjab – en provins i Brittiska Indien
Punjab (region) – en geografisk region

Indien 

 Punjab (Indien), delstat,

Pakistan 

 Punjab (Pakistan), provins, 

Robotskapade Indienförgreningar